Fetscherin ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Fetscherin (* 1983), Schweizer  Sportjournalistin und TV-Moderatorin
 Bernhard Rudolf Fetscherin (1796–1855), Schweizer Historiker, Theologe und Politiker